Плато́н ():
 Платон (имя) — мужское имя древнегреческого происхождения.

Известные носители 
 Платон — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.
 Платон — древнеаттический комедиограф.
 Платон — правитель Бактрийского царства.
 Платон — византийский патриций, экзарх Равенны с 645 по 649 год.
 Платон из Тиволи (XII век) — итальянский математик, астроном и переводчик.
Церковные деятели
 Платон Анкирский — мученик.
 Платон Студит — православный монах, игумен.
 Платон (Агриколянский) (1772—1854) — миссионер и духовный писатель, архимандрит.
 Платон (Айвазидис) (1850—1921) — греческий священник и богослов, причисленный к лику святых Элладской православной церковью.
 Платон (Артемюк) (1891—1951) — иерарх Украинской автономной православной церкви.
 Платон (Атанацкович) (1788—1867) — сербский писатель и филантроп; епископ Бачский Сербской православной церкви.
 Платон (Березин) (1788—1828) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Киевской духовной академии.
 Платон (Городецкий) (1803—1891) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Платон (Грузов) (1843—1904) — епископ Муромский, викарий Владимирской епархии.
 Платон (Йованович) (1874—1941) — епископ Банялукский Сербской православной церкви.
 Платон (Казанский) (1792—1865) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Тверского Жёлтикова монастыря.
 Платон (Колегов) — священномученик, иерей.
 Платон (Кульбуш) (1869—1919) — священномученик епископ Ревельский, православный святой.
 Платон (Левицкий) (ум. 1749) — архимандрит Назарета-Богородичного монастыря в Нежине, ректор Московской духовной академии.
 Платон (Левшин) (1737—1812) — митрополит Московский и Коломенский, придворный проповедник.
 Платон (Лобанков) (1927—1975) — епископ Воронежский и Липецкий.
 Платон (Любарский) (1738—1811) — архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический, духовный писатель.
 Платон (Малиновский) (умер 1751) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Московский и Севский.
 Платон (Марковский) (ум. 1867) — архимандрит Унженского Макариева монастыря, духовный писатель.
 Платон (Петров) (1871—1922) — епископ Уманский, викарий Киевской епархии.
 Платон (Петрункевич) (1700—1757) — епископ Владимирский и Яропольский, проповедник.
 Платон (Рождественский) — митрополит Православной церкви в Америке (1866—1934).
 Платон (Романовский) (ум. 1796) — архимандрит Русской церкви, член дикастерии, ректор Новгород-Северской духовной семинарии.
 Платон (Руднев) (1885—1936) — епископ Богородский, викарий Московской епархии.
 Платон (Троепольский) (1818—1876) — епископ Томский и Семипалатинский.
 Платон (Удовенко) (род. 1940) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Феодосийский и Керченский; народный депутат РСФСР и РФ (1990—1993).
 Платон (Фивейский) (1809—1877) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Костромской и Галичский, духовный писатель.

Вымышленные 
 Платон Каратаев — персонаж романа Льва Толстого «Война и мир».
 Платон Щукин — псевдоним, от имени которого отвечает техническая поддержка Яндекса.

Псевдонимы 
 Платон — прозвище российского вора в законе Михаила Михайловича Платонова (1966—2012).
 Платон Еленин — имя, на которое Борис Березовский получил от МВД Великобритании паспорт беженца.

Фамилия 
 Платон, Вячеслав Николаевич (род. 1973) — молдавский политик, юрист и бизнесмен.
 Платон, Иван Степанович (1870—1935) — русский советский режиссёр и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1933).
 Платон, Николаос (1909—1992) — греческий археолог.
 Платон, Руслан Сергеевич (род. 1982) — украинский футболист.

Названия 
 Платон (лунный кратер) — ударный кратер на видимой стороне Луны.
 «Платон» — габара Черноморского флота Российской империи.
 «Платон» — комедия с Павлом Волей в главной роли (2008).
 «Платон» — система оплаты проезда по автодорогам в России.
 «Платон Ангел» — фильм Ивана Войтюка (2010).
 «Платон Кречет» — пьеса Александра Корнейчука (1934).

См. также 
 Платоновская Академия — религиозно-философский союз, основанный Платоном.
 Академия Платона (район Афин) — район на северо-западе Афин.
 Платонизм — философское учение Платона.
 Платоническая любовь — возвышенные отношения, основанные на духовном влечении и романтической чувственности.
 Платоне — населённый пункт в Елгавском крае Латвии.
 Платония () — род листопадных деревьев семейства Клузиевые.
 Платонов (значения)

Примечания